Pierre de Rarécourt de la Vallée, vicomte de Pimodan Duc Romain, né le  au château de Bizy à Vernon et mort pour la France le  à Noisy-le-Sec, est un avocat et un militant de l'Action française.

Biographie 
Dès ses plus jeunes années, Pierre de Rarécourt de la Vallée est royaliste et s'engage dans le premier groupe d'Étudiants d'Action française en 1905 à Paris. En 1913, il est nommé brièvement secrétaire général de ce groupement.

En mai 1908, il est blessé au cours d'une bagarre dans le cadre d'une manifestation contre le professeur Charles Andler qui avait organisé un voyage d'études en Allemagne. Avec les Camelots du Roi, il participe aux chahuts étudiants lors de l'affaire Thalamas.

Il est licencié ès lettres puis licencié en droit le . Il est admis à prêter serment d'avocat le  et poursuit son engagement militant au sein de l'Action française.

Durant la Première guerre mondiale, il est affecté en tant que maréchal des logis en août 1914. Gravement malade et n'ayant jamais souhaité s'arrêter, Pierre de Rarécourt de la Vallée est foudroyé d'une insolation à la gare de Noisy-le-Sec et succombe le  des suites d'une maladie contractée.

Notes et références

Bibliographie 
 : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

 

Personnalité de l'Action française
Nationaliste français
Militaire français mort au combat lors de la Première Guerre mondiale
Naissance en octobre 1886
Décès en mai 1918
Mort pour la France
Décès à 31 ans
Pierre
Avocat français du XXe siècle